William Bragg ist der Name folgender Personen:

*William Henry Bragg (1862–1942), englischer Physiker
William Lawrence Bragg (1890–1971), englischer Physiker